Ordinaire se dit de quelque chose qui est commun, habituel.

Religion (christianisme) 
En droit canonique, l’ordinaire est le prélat qui a juridiction sur une communauté chrétienne locale (un diocèse) ou pas (monastère, province d'un ordre religieux).

Dans la liturgie catholique 
 L'ordinaire de la messe est la partie des textes de la célébration eucharistique qui reste quasi invariable, quelle que soit la saison liturgique. 
 le temps ordinaire est la période de l'année liturgique qui n'est pas celle des saisons liturgiques telles l'Avent, Temps de Noël, Carême, et Temps pascal. 
 L'office ordinaire est la partie fixe de l'office divin.

Patronymie 

 Dionys Ordinaire
 Édouard Ordinaire
 Francisque Ordinaire
 Maurice Ordinaire
 Olivier Ordinaire
 Pierre-François Ordinaire

Autres

Histoire
 Un officier ordinaire fut un serviteur de la maison du Roi qui remplit ses fonctions toute l'année ou de manière habituelle: les musiciens ordinaires de la chambre du roi (ou de la chapelle du roi), le gentilhomme ordinaire de la chambre du roi  etc.

Militaire 
 L'ordinaire est la nourriture servie à la troupe et le nom de la cantine pour les militaires du rang dans une caserne.

Poste
 Un ordinaire est un courrier. Pierre d’Alméras, général des postes au , fixe le départ des courriers « ordinaires » à certains jours de la semaine. « Ordinaire » devient bientôt un substantif – d'où la fréquence, encore au , d'un début de lettre rédigé comme suit : « J’ai bien reçu votre lettre par le dernier ordinaire.»

Cinéma
Conte de la folie ordinaire est un film franco-italien réalisé par Marco Ferreri en 1981.
Une vie moins ordinaire est un film américano-britannique réalisé par Danny Boyle sorti en 1997.

Littérature
 Contes de la folie ordinaire est un recueil de nouvelles écrites par Charles Bukowski.

Philosophie
La philosophie du langage ordinaire fut un courant dans la philosophie analytique qui prétendait éviter les théories philosophiques.
 Serge Durno, Introduction à l'ordinaire, Le Manuscrit, , 2005.

Divers 
 
 « Service ordinaire » fut, de la fin du  jusqu'au milieu du , le nom donné à certains services de l'État, tels notamment les mines, les ponts et chaussées, les eaux et forêts, lorsqu'ils étaient chargés des missions « de base » de ces services. Les ingénieurs correspondants commençaient alors leur carrière au grade d'« ingénieur ordinaire ».
 La vie ordinaire, ouvrage d'Adèle Van Reeth.
 L'Ordinaire est également une marque de soda à l'anis très consommé aux Antilles françaises.
Ordinaire est le titre d'une chanson écrite par Mouffe et interprétée par Robert Charlebois en 1970.
 Chroniques de la haine ordinaire est une chronique quotidienne de Pierre Desproges diffusée sur France Inter en 1986.
 Essence ordinaire est le troisième album studio du groupe rock français Zebda, sorti en 1998.

Notes

Patronyme français
Nourriture militaire